68-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 7 по 14 марта 2010 года в рамках Мирового календаря UCI 2010. Победу одержал испанец Альберто Контадор, повторивший своё достижение 2007 года.

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Приглашения на гонку получили 16 из 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены  специальные приглашения (уайлд-кард) для 6 проконтинентальных команд. Каждая команда состояла из 8 человек. Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяжённостью 1285,5 километра. Старт находился в Монфор-л’Амори, а финиш — в Ницце.

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение 

Изначально 2-е место в генеральной классификации занял испанец Алехандро Вальверде (с отставанием 11 сек. от победителя), но 31 мая 2010 года он был дисквалифицирован UCI сроком на два года, начиная с 1 января 2010 года, за применение кровяного допинга, а его результаты, начиная с этой даты и до 31 мая 2010 года, были аннулированы. После этого итоговые позиции в общем зачёте Париж — Ницца 2010 были перераспределены организаторами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Париж — Ницца 2010 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2010 году
Март 2010 года